Самарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Самарское сельское поселение — входит в Азовский район, Ростовская область
 Самарское сельское поселение — входит в Куркинский район, Тульская область